YBO steht für:
 Flughafen Bob Quinn Lake in Kanada (IATA-Code)

YbO steht für:
 Ytterbiumoxid, chemische Verbindung

YBO